Знеталичи () — Славянское племя, упоминаемое в IX-м веке в Баварским географе. Там же говорится, что они имеют 74 общины.

Версии 
 Словацкий ученый П. Й. Шафарик (1795—1861), помещал их в Россию.
 Польский историк Иоахим Лелевель (1786—1861), располагал их у Зеты — реки, в историческом государстве Дукля.
 Чешский историк К. В. Зап (1812—1871) считал, что топоним Нетолице является патронимом, подобно наименованию этнониму Знеталичи.
 Польский историк С. Закшевский (1873—1936) располагал их между Карпатами и Дунаем.
 Чешский историк А. Краличек помещал их в Богемии. Он связал их название с чешским Нетолице.
 Чешский историк В. Ванечек (1905—1985), располагал их в Южной Богемии.
 Некоторые чешские историки помещают их в Киев.
 Другие чешские историки располагали их в Лужице.

Ссылки

Источники 
 
 

Славянские племена